Miejscowości w USA:
 Quitman – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Cleburne
 Quitman – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Brooks
 Quitman – wieś w stanie Luizjana, w parafii Jackson
 Quitman – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Clarke
 Quitman – miejscowość w stanie Missouri, w hrabstwie Nodaway
 Quitman – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Wood
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Quitman (ang. Quitman County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Quitman (ang. Quitman County) – w stanie Missisipi